LOZ steht für:
 Flughafen London-Corbin, Kentucky, USA (IATA-Code)

LoZ steht für:
  The Legend of Zelda, Videospiel-Serie des japanischen Konzerns Nintendo

loz steht für:
 Lozi (Sprache), eine Bantu-Sprache, ISO 639-2 Code

L’OZ steht für:
 L’OZ, bretonisches Plattenlabel

Abkürzung